osoby o nazwisku Chruściński
 Jacek Chruściński
 Mateusz Chruściński
 Zygmunt Chruściński

Zobacz też 
 Chruścińskie